Pompeji
 Pompeji - starorimsko mesto
 Pompeji - roman Roberta Harrisa
 Pompeji - televizijska serija